El nombre de Rodrigo Pérez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Rodrigo Pérez Ponce de León (m. c. 1354), señor de la Puebla de Asturias, Cangas y Tineo, caballero de la Orden de la Banda y tataranieto del rey Alfonso IX de León.
 Rodrigo Pérez Mackenna (1960-), ingeniero, académico, consultor y empresario chileno.
 Rodrigo Pérez Müfeller (1961-), psicólogo, director de teatro y actor de cine y televisión chileno.
Rodrigo Pérez Albornoz (1973-), futbolista chileno.
 Rodrigo Pérez-Alonso González (1978-), diputado mexicano.
 Rodrigo Pérez Manríquez, diplomático chileno.
 Rodrigo Pérez Ojeda, exjugador de fútbol americano mexicano.
 Rodrigo Pérez, músico argentino.